Een verkeersweg:
 N146 (België)
 N146 (Frankrijk)
 N146 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing